Hunter Tremblay (né le  à Timmins, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière avec les Colts de Barrie dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Colts de Barrie || LHO ||56 ||6 ||13 ||19 ||22 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2004-2005 || Colts de Barrie || LHO ||67 ||13 ||14 ||27 ||34 ||11 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2005-2006 || Colts de Barrie || LHO ||62 ||30 ||32 ||62 ||23 ||6 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2006-2007 || Colts de Barrie || LHO ||68 ||31 ||46 ||77 ||72 ||14 ||4 ||8 ||12 ||18 
|-
|2007-2008 || Colts de Barrie || LHO ||64 ||35 ||54 ||89 ||54 ||8 ||5 ||3 ||8 ||6
|-
|2007-2008 || Varsity Red de l'Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||26 ||16 ||34 ||50 ||14 ||5 ||3 ||3 ||6 ||18
|-
|2008-2009 || Varsity Red de l'Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||28 ||14 ||36 ||50 ||26 ||6 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2009-2010 || Varsity Red de l'Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||27 ||25 ||32 ||57 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2010-2011 || Varsity Red de l'Université du Nouveau-Brunswick || SUA ||27 ||22 ||22 ||44 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 68|| 16|| 15|| 31|| 47|| 8|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
|2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 17||1 || 5||6 || 12||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Timmins
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Attaquant de hockey sur glace